Thunbergia može označavati:
 Thunbergia (Animalia) Horvath, 1914, rod kukaca polukrilaca u porodici  Lygaeidae.
 Thunbergia (Plantae) 	Retz., tunbergija, biljni rod u porodici Acanthaceae.